Antonio Ghirelli – giornalista e scrittore italiano
Carlo Ghirelli – calciatore italiano
Edolo Ghirelli – pilota automobilistico italiano
Francesco Ghirelli – imprenditore e politico italiano
Tommaso Ghirelli – vescovo cattolico italiano
Vittorio Ghirelli – pilota automobilistico italiano